Dniprowske (ukrainisch ; russische Entsprechung Dnjeprowskoje/Днепровское) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Siedlung städtischen Typs in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Werchnjodniprowsk, siehe Dniprowske

 Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Synelnykowe, siehe Dniprowske (Synelnykowe)
 Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Solone, siehe Dniprowske (Solone)
 Dorf in der Oblast Mykolajiw, Rajon Otschakiw, siehe Dniprowske (Otschakiw)
 Dorf in der Oblast Tschernihiw, Rajon Tschernihiw, siehe Dniprowske (Tschernihiw)

 Siedlung in der Oblast Cherson, Rajon Cherson, siehe Dniprowske (Cherson)